Steve Kelly, kanadski hokejist, * 26. oktober 1976, Vancouver, Britanska Kolumbija, Kanada.

Kelly je igral v ligi NHL za klube Edmonton Oilers, Tampa Bay Lightning, New Jersey Devils, Los Angeles Kings in Minnesota Wild, skupno je na 149-ih tekmah dosegel devet golov in dvanajst podaj v rednem delu ter petindvajset tekem brez točke v končnici lige NHL. Po dve sezoni je igral za kluba Adler Mannheim in Frankfurt Lions v nemški ligi, v sezoni 2009/10 pa je prestopil v ljubljanski klub HDD Tilia Olimpija, toda že po nekaj tekmah si je huje poškodoval ramo in posledično sklenil končati kariero.

Pregled kariere

|-
| Prince Albert Raiders
| WHL
| 92/93
|
| 65
| 11
| 9
| 20
|
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Prince Albert Raiders
| WHL
| 93/94
|
| 65
| 19
| 42
| 61
|
| 106
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Prince Albert Raiders
| WHL
| 94/95
|
| 68
| 31
| 41
| 72
|
| 153
|
| 15
| 7
| 9
| 16
|
| 35
|-
| Prince Albert Raiders
| WHL
| 95/96
|
| 70
| 27
| 74
| 101
|
| 203
|
| 18
| 13
| 18
| 31
|
| 47
|-
| Hamilton Bulldogs
| AHL
| 96/97
|
| 48
| 9
| 29
| 38
| +2
| 111
|
| 11
| 3
| 3
| 6
| 0
| 24
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 96/97
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| -1
| 6
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|-
| Milwaukee Admirals
| IHL
| 97/98
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -3
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hamilton Bulldogs
| AHL
| 97/98
|
| 11
| 2
| 8
| 10
| +6
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cleveland Lumberjacks
| IHL
| 97/98
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +1
| 29
|
| 1
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 97/98
|
| 19
| 0
| 2
| 2
| -4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 97/98
|
| 24
| 2
| 1
| 3
| -9
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 98/99
|
| 34
| 1
| 3
| 4
| -15
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cleveland Lumberjacks
| IHL
| 98/99
|
| 18
| 6
| 7
| 13
| +1
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Albany River Rats
| AHL
| 99/00
|
| 76
| 21
| 36
| 57
| -3
| 131
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| +1
| 2
|-
| Detroit Vipers
| IHL
| 99/00
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 99/00
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| -1
| 4
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 00/01
|
| 24
| 2
| 2
| 4
| 0
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 00/01
|
| 11
| 1
| 0
| 1
| 0
| 4
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 01/02
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| -1
| 2
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Manchester Monarchs
| AHL
| 01/02
|
| 49
| 10
| 21
| 31
| -1
| 88
|
| 5
| 1
| 8
| 9
| -4
| 4
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 02/03
|
| 15
| 2
| 3
| 5
| -6
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Manchester Monarchs
| AHL
| 02/03
|
| 54
| 19
| 44
| 63
| +9
| 144
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -2
| 0
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 03/04
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| +9
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Manchester Monarchs
| AHL
| 03/04
|
| 59
| 21
| 49
| 70
| +32
| 117
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| Adler Mannheim
| Nemška liga
| 04/05
|
| 46
| 11
| 22
| 33
| +9
| 210
|
| 12
| 1
| 4
| 5
| -1
| 72
|-
| Adler Mannheim
| Nemška liga
| 05/06
|
| 19
| 4
| 17
| 21
| +1
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Frankfurt Lions
| Nemška liga
| 05/06
|
| 22
| 6
| 14
| 20
| +1
| 119
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Frankfurt Lions
| Nemška liga
| 06/07
|
| 47
| 9
| 29
| 38
| -6
| 209
|
| 8
| 2
| 8
| 10
| +2
| 30
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 07/08
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Houston Aeros
| AHL
| 07/08
|
| 48
| 10
| 18
| 28
| -5
| 81
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 6
|-
| Syracuse Crunch
| AHL
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 925
| bgcolor="#7FFF00" | 226
| bgcolor="#7FFF00" | 474
| bgcolor="#7FFF00" | 700
| bgcolor="#7FFF00" | +15
| bgcolor="#7FFF00" | 1980
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 105
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | 81
| bgcolor="#7FFF00" | -7
| bgcolor="#7FFF00" | 230
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Živeči ljudje
Kanadski hokejski centralni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1995
Hokejisti Prince Albert Raiders
Hokejisti Hamilton Bulldogs
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Milwaukee Admirals
Hokejisti Cleveland Lumberjacks
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti Albany River Rats
Hokejisti Detroit Vipers
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti Manchester Monarchs
Hokejisti Adler Mannheim
Hokejisti Frankfurt Lions
Hokejisti Minnesota Wild
Hokejisti Minnesota Wild
Hokejisti Houston Aeros
Hokejisti Syracuse Crunch
Hokejisti HK Olimpija